Polcevera – torrente di Genova
 Polcevera – dipartimento della Repubblica Ligure